Сейид Хасан Тагизаде (; род. 27 сентября, 1878 — 21 января 1970) — персидский политический и государственный деятель; дипломат, ученый.

Биография 
Сейид Хасан родился в 1878 году в городе Тебризе в семье Сейид Таги Имамджума. Получил среднее и высшее образование в Тебризе. Он изучил несколько иностранных языков: английский, французский, турецкий, арабский и русский. Участник движения за установление конституции в Иране в период Иранской революции 1905—1911. Депутат 1-го (1906) меджлиса. В 1916 — января 1922 в Берлине издавал буржуазно-националистический журнал «Каве». В 1929, 1941—1944 — посланник, в 1944-47 — посол Ирана в Англии. Занимал посты министр путей сообщения (1930), финансов (1930-33), вел переговоры и подписал в 1933 новое концессионное соглашение с Англо-иранской нефтяной компанией (АИНК). В 1950—1957 — пред. сената. В 1936—1941 — преподаватель, затем профессор Лондонского и Кембриджского университетов. Автор работ по древней истории Ирана, об Иране, революции 1905—1911 и др.

Сейид Хасан Тагизаде умер 21 января 1970 году.

Литература 
 Анвар Чингизоглы.Дипломатия Каджарского Ирана, Баку, «Мутарджим», 2014. — 240 s. — ISBN 978-9952-28-200-9.

См. также 

Политики Ирана
Послы Ирана во Франции
Послы Ирана в Великобритании
Журналисты Ирана